SM U-25 – niemiecki okręt podwodny typu U-23 z okresu I wojny światowej
 SM U-25 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej SM UC-13; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-25

Zobacz też 
 U-25

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich